{{Szlachcic infobox
 |imię               = Hleb
 |wszystkie imiona   = 
 |imię oryginalne    = 
 |grafika            = 
 |opis grafiki       = 
 |herb               = POL COA Leliwa.svg
 |opis herbu         = Leliwa
 |tytuł              = 
 |dynastia           = 
 |rodzina            = Hlebowiczowie herbu Leliwa
 |data urodzenia     = 
 |miejsce urodzenia  = 
 |data śmierci       = 
 |miejsce śmierci    = 
 |ojciec             = Wiaż
 |matka              = 
 |mąż                = 
 |żona               = Miłochna Anna Raczko
 |dzieci             = JerzyStanisławPiotr
 |rodzeństwo         = IwaszkoFedor
 |faksymile          = 
 |opis faksymile     = 
 |odznaczenia        = 
 |commons            = 
}}
Hleb (żył w XV w.) – bojar wielkolitewski, protoplasta rodu Hlebowiczów, wojewoda smoleński (1475).

Nosił nazwisko patronimiczne Wiażewicz.

Życiorys 
Hleb był spokrewniony z Wojciechem Moniwidem, który otrzymał herb Leliwa od szlachty polskiej podczas unii horodelskiej. Obaj należeli do tej samej rodziny wielkolitewskiej, jeszcze przed przyjęciem ich w grono rodów polskich w Horodle. Wedle wydanej w 1582 roku Kroniki, autorstwa Macieja Stryjkowskiego, Hleb był namiestnikiem (wojewodą) smoleńskim w 1475 roku.

Władysław Semkowicz określa rodzinę Hleba jako rusinów, osiadłych w dawnym województwie smoleńskim, która herb Leliwa przyjęła zapewne dopiero po 1434 roku (na zasadzie unii grodzieńskiej) od Moniwidowiczów.

Życie prywatne 
Hleb Wiażewicz był synem Wiaża, protoplasty Wiażewiczów. Miał dwóch braci; Iwaszkę Wiażewicza i Fedora Wiażewicza. Ich nazwisko ma charakter patronimiczny, czyli zostało utworzone na podstawie imienia ojca.

W XV w. wziął ślub z Miłochną Anną Raczko, miał z nią trzech synów, Jerzego, Stanisława i Piotra.

Genealogia 
Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władsyława Semkowicza w Miesięczniku Heraldycznym.

Zobacz też 

 ród herbowy
 heraldyka
 lista polskich herbów szlacheckich

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 

Hlebowiczowie herbu Leliwa
Członkowie rady hospodarskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego
Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego
Wiażewiczowie herbu Leliwa
Wojewodowie smoleńscy (Wielkie Księstwo Litewskie)